Copa espanyola de futbol femenina
 Copa espanyola de bàsquet femenina
 Copa espanyola d'handbol femenina
 Copa espanyola d'hoquei patins femenina
 Copa espanyola d'hoquei herba femenina
 Campionat d'Espanya de Rugbi femení
 Copa espanyola de voleibol femenina
 Copa espanyola de waterpolo femenina